«Западня» — кинофильм. Этот фильм также известен и под другими названиями — «Подставленные» и «Подставка».

Сюжет 
Джон Веллингтон — магнат, который проводит крупную операцию с микросхемой искусственного интеллекта. У Джона есть конкурент Дженнер, который угрожает дочери Джона Диане. Тогда Джон Веллингтон решает нанять охрану для своей дочери — секретного агента Джека Трэвиса. Тот в свою очередь находит себе помощника и нанимает его. Теперь его помощник — эксцентричный наёмник Бакстер, в прошлом тоже спецагент, а сейчас увлекающийся буддизмом.

Вместе Трэвис и Бакстер теперь должны охранять Диану. Через некоторое время сообразительный Бакстер догадывается о том, что они охраняют не дочь богача, а актрису, которая играет роль Дианы. Сами же они оказались подставленными в крупной игре Веллингтона, ставки в которой идут на миллиарды долларов. Главное же теперь для них — остаться в живых и выпутаться из этой передряги.

В ролях 
 Питер Уэллер — Бакстер
 Роберт Пэтрик — Джек Трэвис
 Шарлотта Льюис — Катя
 Дарлин Фогель — Диана, дочь Джона Веллингтона
 Питер Брек — Джон Веллингтон
 Скотт Хайлэндс — Дженнер, конкурент Веллингтона
 Владимир Кулич — Дэниел
 Золтан Будэй — Гантер
 Блэйн Харт — Спенс
 Пэтришиа Дрэйк — Мадлен

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Роберт Сарно
 Режиссёр: Витторио Рамбальди (как Виктор Рамбалди)
 Оператор: Джон Крэнхауз
 Монтаж: Джей Миракл и Фрэнк Ирвин
 Композитор: Марк Адлер
 Художник: Эндрю Дескин
 Костюмы: Дерек Баскервиль
 Продюсеры: Антонио Кортезе и Гэри Кауфман
 Исполнительные продюсеры: Кевин Де Уолт, Бэрри Колльер и Карло Рамбальди

Интересные факты 
 Карло Рамбальди выступил в этом фильме исполнительным продюсером, также он был в фильме дизайнером экзотического оружия и заведующим визуальными эффектами.

Ссылки 
 
 
 «Западня» на сайте Фильм Ру

Фильмы-боевики США
Фильмы-боевики Канады
Фильмы Витторио Рамбальди
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1995 года
Фильмы Канады 1995 года